Kamil Kosowski (Ostrowiec Świętokrzyski, 30 de agosto de 1977) é um futebolista profissional polaco, meio-campo, milita no ?.

Ligações externas 
  Kamil Kosowski (90minut.pl)
Perfil em Ogol

Futebolistas da Polônia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Futebolistas do Klub Sportowy Górnik Zabrze
Futebolistas do Wisła Kraków
Futebolistas do 1. FC Kaiserslautern
Futebolistas do Southampton F.C.
Futebolistas da Associazione Calcio ChievoVerona
Futebolistas do Cádiz Club de Fútbol
Futebolistas do Athletikos Podosferikos Omilos Ellinon Lefkosias
Futebolistas do Apollon Limassol
Futebolistas do GKS Bełchatów